Kloster Neuenburg ist eine Bezeichnung für

 Franziskanerkloster Neuenburg am Rhein, ehemaliges Franziskanerkloster
 Kapuzinerkloster Neuenburg am Rhein, ehemaliges Kapuzinerkloster
 Kloster Neuenburg (Pommerellen), ehemaliges Franziskanerkloster in Neuenburg, polnisch Nowe, in Pommerellen

Siehe auch 
 Kloster Gutnau, ehemaliges Benediktinerinnenkloster in Neuenburg am Rhein